Paduli – comune italiano della Campania
 Paduli – frazione del comune italiano di Tossicia, in Abruzzo
 Paduli sul Calore – stazione ferroviaria italiana lungo la linea Napoli-Foggia, nel territorio comunale di Benevento

Altri progetti